Список наград и номинаций российской певицы Мари Краймбрери включает все премии и номинации, полученные ею с начала музыкальной карьеры в 2012 году.

Общественные награды

«Золотой граммофон» 
«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России и хит-парад Русское Радио. Мари Краймбрери была награждена статуэткой «Золотого граммофона» дважды.

MTV

MTV Europe Music Awards 
В октябре 2021 года впервые была номинирована на одну из премий телеканала MTV — MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший российский исполнитель».

«MTV Россия» 
В декабре 2021 года Мари Краймбрери, наряду с ещё 9 музыкантами признана «Музыкантом года» по версии телеканала «MTV Россия».

Премия «МУЗ-ТВ» 
В 2019 году Краймбрери сделала большой рывок в карьере певицы и в честь этого была номинирована на премию «МУЗ-ТВ» в номинации «Прорыв года». В 2021 номинирована уже в качестве лучшей исполнительницы.

Prague Independent Film Festival 
В 2021 году музыкальный видеоклип Мари Краймбрери «Пряталась в ванной», срежиссированный российским клипмейкером Serghey Grey победил в международном кинофестивале , проводящемся ежегодно в Праге.

«Яндекс Музыка» 
В 2021 году по версии музыкального сервиса компании «Яндекс» — «Яндекс Музыка» признана певицей года.

Премия RU.TV 
В 2021 году Мари номинирована на российскую музыкальную премию RU.TV в номинации «Лучшая певица». В 2022 году сразу в пяти номинациях, в двух из которых одержала победу.

«Российская национальная музыкальная премия» 
В 2021 году Марина Жадан была номинирована впервые на «Российскую национальную музыкальную премию» сразу в трёх номинациях с одной композицией «Самолёт».

«ЖАРА»

«ЖАРА Music Awards» 
Премия «ЖАРА Music Awards» проводится ежегодно международным музыкальным фестивалем «Жара». Марина была номинирована на премию несколько раз в различных номинациях.

«ЖАРА Media Awards»

Love Radio Awards 
Love Radio Awards — одна из самых первых музыкальных премий, заметивших творчество певицы. Премия выдаётся российской музыкальной радиостанцией, основанной Игорем Крутым — Love Radio.

ZD Awards 
Звуковая дорожка (позднее известная также как ZD Awards) — ежегодная премия в области популярной музыки. В 2018 году номинирована в номинации «Прорыв года».

«Больше чем звёзды» 
Премия «Больше чем звёзды» ежегодно вручается журналом OK! с 2016 года. В 2018 году журнал номинировал Жадан в номинацию в области музыки «Новые лица», в которой певица одержала победу; в 2021 году уже номинирована как «Главный герой» той же области.

Top Hit Music Awards 
Премия Top Hit Music Awards в 2021 году номинировала Мари Краймбрери в специальной номинации Fonmix, которой награждаются исполнители, чьи песни чаще всего звучали в плейлистах музыкального оформления бизнеса за год.

Glamour

Glamour женщины года 
Ранее Краймбрери уже была номинирована на одну из премий журнала Glamour (Glamour Influencer Awards). 24 октября 2021 года женский журнал открыл голосование на свою ежегодную премию «Женщина года», в одной из номинации которой присутствовала Мари.

Glamour Influencers Awards 
Премия Glamour Influencers Awards проводится ежегодно журналом Glamour.

«Песня года» 
Выпустив хит «Океан» 24 июля 2020 года, который держался в чарте TopHit 58 недель, Мари Краймбрери также одержала победу на российском телевизионном фестивале «Песня года». В 2021 году совместная песня «Как дела, малыш?» с российским певцом Звонким аналогично одержала победу.

YouTube 
 Всего Мари Краймбрери получала одну награду от YouTube — серебряную кнопку, которую дают за достижение в 100 000 и более подписчиков. Награда была получена в 2021 году.

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 

Награды и номинации
Краймбрери, Мари